Josep Vicente Romà, polític català.
 Josep Vicente Train (1931), futbolista català.